Георгиос Дракос (;  — , Халкис) — известный греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.

Семья 
Георгиос Дракос родился в 1788 году в одном из 11 сёл образовывавших Сулиотскую конфедерацию () на юге Эпира — бывшей в период османского господства одной из основных греческих вольниц.
Отцом его был Димос Дракос, принадлежавший большому сулиотскому клану Дракосов, отличившийся в войнах против правителя османского Эпира Али-паши и увековеченный народной Музой:
 И Димос Дракос крикнул из Сули свысока
 Куда вы прёте собаки Селихтар, Мухтар-паша
 Здесь вам не Ламбровида, не Хормова
 Детей и жён брать в цепи рабства
 Здесь Сули страшное для турка
 Здесь Дзавеласа бьёт вас баба

В 1803 году, после третьего похода Али-паши и устроенной им блокады, сулиоты были вынуждены совершить прорыв и перебрались на Ионические острова, находившиеся на тот момент под российским контролем.
Георгию Дракосу тогда было 15 лет.

Освободительная война

1821 год 
Али-паша вынашивал сепаратистские планы, которые искусно использовала греческая революционная организация Филики Этерия.
К середине 1820 года против Али были посланы войска 26 пашей, включая Хуршита-паши из Пелопоннеса, что оттягивало войска из южной Греции в преддверии греческого восстания. В этой межосманской войне греки воевали как на стороне Али-паши, так и на стороне султана.
300 сулиотов, под водительством Нотиса Боцариса и Кицоса Дзавеласа высадились с Керкиры в Эпире, заявив туркам, что хотят принять участие в войне против своего врага.
Когда сулиоты встали под стены Янины, Али-паша, чтобы нейтрализовать нового врага, сулиотов, предоставил им бумагу, где расписался что возвращает им Сули. 15 января 1821 года, накануне Греческой революции, состоялось возвращение Сули сулиотам. На подписанном документе албанцы клялись в том, что «кто из мусульман нарушит мир, пусть умрёт евреем», а сулиоты, «если греки нарушат договор, пусть умрут отступниками Христа».
После начала Греческой революции в марте 1821 года, Хуршит-паша, возглавлявший султанские войска в войне против Али, получил приказ готовить свои силы в поход на юг Греции. Но он должен был каким то образом нейтрализовать опасность, которую представляли для турок вернувшиеся в свои горы сулиоты.
Первым делом он решил установить контроль над местностью «Пять колодцев» («Пенте пигадья — Πέντε Πηγάδια»), которая была дорожным узлом между Артой и Янина и была занята сулиотами с декабря 1820 года.
Первоначально на занятие этой позиции был послан Селим паша с 5 тысячами османских солдат, но он потерпел поражение от Маркоса Боцариса
После этого сулиоты стали угрожать крепости Тоскеси и Хуршит послал в помощь гарнизону 3.500 турок, под командованием албанца Сулджи Корча.
Тогда Георгиос Дракос с 350 сулиотами и его албанец побратим Мухурдари с 200 своих бойцов вновь заняли Пять колодцев и 15 сентября сразились с шедшей к Тоскеси турецкой колонной и одержали победу
Турки потеряли убитыми 200 человек, сулиоты 3, союзные им албанцы 12

Это было первое упоминание Георгиоса Дракоса в историографии, в качестве военачальника.

1822 год 
Завязший событиями в Эпире, Хуршит-паша, после новых и неудачных дипломатических попыток нейтрализовать сулиотов, в мае 1822 года осадил Сули с 15 тысячным войском.
16 мая он обрушился на Сули с трёх сторон Ему противостояла всего тысяча сулиотов, которых возглавляли Георгиос Дракос, Г. Данглис, Нотис Боцарис, Насис Фотомарас, Тусас Зервас, Диамантис Зервас, Танасис Куцоникас — «все прославленные имена», как пишет Д. Фотиадис.
Под натиском пятнадцатикратных турецких сил, сулиоты сузили кольцо обороны и удерживали лишь Киафа, Аварико и Хониа — из последнего они брали питьевую воду.
29 мая, после генеральной атаки турок на Аварико, с Георгиосом Дракосом и Фотисом Бетирикосом осталось всего лишь 37 бойцов.
Дракос обратился к ним со словами, что они тоже могут отойти, «но знайте, что если турки возьмут Аварико, и мы и все сулиоты пропадут».
Все 37 бойцов остались на месте, отбивая атаку турецкого авангарда в 400 албанцев, которым были обещаны по 500 турецких грошей каждому если они сломят сопротивление этой горстки сулиотов.
Вскоре к Дракосу на помощь прибыли Нотис Боцарис, Йотис Данглис и Насис Фотомарас, но их перемещение создало угрозу в Киафе.
Здесь ситуацию бросились спасать сулиотки, «женщины с львиными сердцами». Бросив своих детей -«всё равно им прοпадать» — с металлическими с ломами деревянными кольями, сбрасывая камни на головы атаковавших турок, они пошли в атаку.
Теперь их мужей ничто не сдерживало. С кличами «О дера!», «О бура!», «Битаа!», они обрушились на турок и вынудили их искать спасение в Саманива.
То же повторилось в Аварико и Хониа, где в бой вступили до 300 женщин.
Отступившие турки дожидались темноты, чтобы уйти с безопасностью, но опытные в ночном бою сулиоты возобновили атаку, обратили турок в бегство и чуть было не взяли в плен самого Омер Вриони.
Христофор Перревос, который тогда сражался в рядах сулиотов пишет, что Хуршит, выйдя из своего шатра, обратился к небесам со словами «Аллах отнял мужество у магометан и подарил его гяурам».
Хуршит был вынужден бросить затею с Сули, оставил в Эпире Омера Вриони, а сам 18 июня отправился в Ларису, готовить поход в Морею, где повстанцы установили контроль практически над всей её территорией".

1823 год 
Военно-политическая междоусобица среди восставших греков, имевшая место с самого начала восстания, к 1823 году приняла угрожающие размеры и не прекращалась, несмотря на мобилизацию всех сил Османской империи и её вассалов.
Отстранив ещё в 1821 году от руководства войной революционную организацию Филики Этерия подготовившую восстание, греческие землевладельцы и судовладельцы вступили в конфликт с видными военачальниками, главным образом с Теодором Колокотронисом на Пелопоннесе и Одиссеем Андруцосом и Георгием Караискакисом в Средней Греции.
Одновременно судовладельцы и политики, возглавляемые фанариотом Александром Маврокордатосом стали ориентировать восставшую Грецию на Британию.
Георгиос Дракос принял под свою защиту опального и преследуемого временным правительством Караискакиса в горах Аграфа в октябре 1823 года.

1824 год 
В июле 1824 года, Георгиос Дракос, возглавляя свой отряд, принял участие в Сражении при Амблиани, которое историк Д. Фотиадис охарактеризовал как «одно из самых блестящих сражений Освободительной войны войны».
В сражении при Амблиани Дракос оборонял позицию IV, с которой возглавил своих бойцов в решительной контратаке.

Дракос принял участие в последующих междуусобных столкновениях.

1825 год 
Согласно Д. Фотиадису, Дракос принял участие в Леонидовом сражении Папафлессаса при Маньяки в мае 1825 года.
17 июля 1825 года Дракос принял участие в греческой победе при селе Профитис Илиас (пророк Илья).

1826 год 
В апреле 1826 года, возглавляя вместе со своим братом Афанасием отряд в сотню сулиотов, Георгиос Дракос оказал поддержку прорывавшимся из Месолонгиона повстанцам, отбив атаку преследовавших их албанцев.
В ноябре 1826 года, в ходе похода Г. Караискакиса по повторному освобождению Средней Греции, Дракос принял участие в победном для греческого оружия сражении при Арахове, после чего и по приказу Караискакиса осадил крепость города Салона.

1827 год — смерть Георгиоса Дракоса 
После Араховы, Караискакис отправил Дракоса в гарнизон оставленный им в Дистомо, где в период 17-19 января 1827 года, Дракос принял участие в героической обороне этого гарнизона против войск Омера-паши Эвбейского.

В апреле 1827 года Дракос принял участие в сражении при Фалероне, завершившегося самым большим поражением повстанцев в ходе Освободителной войны. Видя интриги возглавлявших на тот момент армию повстанцев англичан Томаса Кохрейна и Ричарда Чёрча, привёдших постанцев к поражению, Дракос и Георгий Дзавелас, как пишет Д. Фотиадис, «предвидя неизбежную катастрофу, предпочли свою могилу, нежели отступление».
Тяжело раненный, Г. Дракос был взят в плен. Турецкий командующий Кютахья (Решид Мехмед-паша) попытался использовать его в переговорах с повстанцами осаждённого турками Акрополя, но без успеха, после чего Кютахья отправил его в тюрьму в Халкис. Здесь Георгиос Дракос был убит (якобы) при попытке к бегству либо, как пишет Д. Фотиадис, покοнчил жизнь самоубийством, чтобы прервать таким образом пытки.

Источники 
 Γεώργιος Δράκος συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Примечания 

Военачальники Греции
Участники Греческой революции